Die TBL-Saison 2005/06 war die 40. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi. 16 Teams, wobei jedes 30 Spiele absolvierte, nahmen daran teil. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs. Es war die erste Saison mit 16 Mannschaften. In den Vorjahren zuvor spielten 14 Mannschaften gegeneinander.

Ehrungen 2005/06

Spieler des Jahres 
  Kerem Tunçeri (Beşiktaş Cola Turka)

Bester Spieler des Playoff-Finales 
  İbrahim Kutluay (Ülkerspor)

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 2006 
Das Viertel- und Halbfinale wird in den Play-off-Runden im Best-of-Five-Modus gespielt.
Das Finale im Best-of-Seven-Modus.

Ülkerspor wurde zum letzten Mal türkischer Basketballmannschaft. Nach der Saison 2005/06 fusionierte sich Ülkerspor mit der Basketballmannschaft von Fenerbahçe Istanbul. Seitdem heißt die Mannschaft Fenerbahçe Ülker. 

2005
Basketballsaison 2005/06